«10» — сьомий студійний альбом італійського ню-метал гурту Linea 77. Виданий 30 листопада 2010 року.

Список композицій